Mayaca är ett släkte av gräsväxter. Mayaca är enda släktet i familjen mayakaväxter.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Gräsordningen
Mayaca